Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Guido Andreozzi ha sconfitto Nicolás Kicker con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Facundo Bagnis (quarti di finale)
  Emilio Gómez (semifinale)
  Juan Pablo Varillas (ritirato)
  Juan Pablo Ficovich (primo turno)
  Santiago Rodríguez Taverna (primo turno)

  Facundo Mena (primo turno) 
  Renzo Olivo (quarti di finale) 
  Nicolás Kicker (finale) 
  Nick Hardt (quarti di finale)

Qualificati 

  Matías Zukas (primo turno, ritirato)
  Guido Andreozzi (campione)
  Alafia Ayeni (secondo turno)

  Tomás Farjat (secondo turno)  
  Tomás Lipovšek Puches (primo turno) 
  Federico Zeballos (primo turno)

Lucky loser 

  Blaise Bicknell (primo turno)

Wildcard 

  Nicolás Bruna (primo turno)
  Juan Ignacio Galarza (primo turno)

  Juan Bautista Otegui (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Temuco 2022